Äijäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pikku Äijäjärvi, sjö i Pajala kommun, 
Äijäjärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (11,6 ha)
Äijäjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Äijäjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Äijäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743341-174493), sjö i Gällivare kommun, 
Äijäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 743446-174210), sjö i Gällivare kommun,  (3,68 ha)
Äijäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749041-175465), sjö i Gällivare kommun,  (3,24 ha)
Äijäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751507-173415), sjö i Kiruna kommun,  (72,1 ha)
Äijäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752662-176599), sjö i Kiruna kommun,  (6,81 ha)
Äijäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 756386-177234), sjö i Kiruna kommun,  (40,4 ha)
Äijäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757087-177433), sjö i Kiruna kommun,  (13,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn